Llista d'asteroides del 306.001 al 307.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

306001-306100

306101-306200

306201-306300

306301-306400

306401-306500

306501-306600

306601-306700

306701-306800

306801-306900

306901-307000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (305001)-(310000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (300001-310000)